All This Time – singolo di Tiffany del 1988
 All This Time – singolo di Sting del 1991
 ...All This Time – album discografico di Sting del 2001
 All This Time – singolo di Michelle McManus del 2004
 All This Time – album discografico degli Heartless Bastards del 2006
 All This Time – EP dei The Beta Machine del 2017